Штабин () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Августовский повят, Подляское воеводство. Население — 5503 человека (на 2004 год). Административный центр гмины — деревня Штабин.

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Анджеево
 Балинка
 Буды
 Будзиски
 Хомашево
 Цисув
 Чарнево
 Чарны-Гронд
 Чарны-Ляс
 Дембняки
 Дембово
 Длуге
 Длужаньски-Ляс
 Эвы
 Федоровизна
 Франки
 Гженды
 Хруске
 Хута
 Яглово
 Ямины
 Янувек
 Янувек-Дольны
 Янувек-Гурны
 Ясёново
 Ястшембна-Друга
 Ястшембна-Первша
 Ястшембна-Майёнтек
 Язево
 Камень
 Каролины
 Клёново
 Кобыли-Конт
 Колёня-Красноборки
 Колёне-Ясёново
 Колёне-Ястшембяньске-Друге
 Комашувка
 Копчаньске-Буды
 Копец
 Копытково
 Красноборки
 Красныбур
 Крылатка
 Куниха
 Лебедзин
 Липово
 Лубянка
 Майёнткове-Колёне
 Могильнице
 Мотулка
 Нова-Цегельня
 Осиняки
 Острове
 Подцисувек
 Подгуже
 Погожале
 Польково
 Пшеходки
 Рогово
 Сосново
 Стара-Цегельня
 Штабин
 Штуки
 Счокла
 Вильче-Багно
 Вильковня
 Вольне
 Вротки
 Высоке
 Жмойдак

Соседние гмины 
 Гмина Августов
 Гмина Барглув-Косцельны
 Гмина Домброва-Белостоцка
 Гмина Гонёндз
 Гмина Ясвилы
 Гмина Липск
 Гмина Пласка
 Гмина Суховоля

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подляского воеводства
Августовский повет